

Geografia 
Canada
 Rolling Hills – centro abitato dell'Alberta

Stati Uniti d'America
 Rolling Hills – città della Contea di Los Angeles, California
 Rolling Hills – CDP della Contea di Madera, California
 Rolling Hills – comune della Contea di Jefferson, Kentucky
 Rolling Hills – centro abitato (town) della Contea di Converse, Wyoming